Кайла́стуй () — село в юго-восточной части Краснокаменского района Забайкальского края России. Расположен на реке Аргунь, на российско-китайской границе.

Население —  чел. ().

Расположение 
Село расположено на левом берегу реки Аргунь, в устье пади Большой Карганатуй, непосредственно у российско-китайской границы (была изменена в пользу КНР в 2004-2005 годах).

История 
Село основано в 1729 году как пограничный караул после подписания 20 августа 1727 года Саввой Рагузинским Буринского трактата, ставшего частью Кяхтинского договора об установлении границы между Россией и Китаем в Забайкалье.

Население

Достопримечательности 
На северо-западной окраине села сохранились остатки археологического памятника эпохи киданей — «Вал Чингисхана».

Экономика 
В селе действует сельскохозяйственная артель «Кайластуй», в которой трудится 140 человек.

См. также 
 Кайластуевская Сопка

Топографические карты

Источники

Литература 
 Кулаков В. С. «География Забайкальского края» Учебное пособие.- Чита: Экспресс издательство, 2009. ISBN 9785956601266
 Под редакцией Дорохова В. А., Григорьевой Н. И. Краснокаменск * ОАО ППГХО 35 лет. — ФГУИПП «Советская Сибирь», 2003. С. 109.

Примечания 

Населённые пункты Краснокаменского района